Il doppio del torneo di tennis Circuito Femenil Mérida 3 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Barbara Bonić e Hilda Melander che hanno battuto in finale Dia Evtimova e Chieh-Yu Hsu 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Laura-Ioana Andrei /  Marina Mel'nikova (semifinali)
 Vanesa Furlanetto /  Florencia Molinero (primo turno)

 Dia Evtimova /  Chieh-Yu Hsu (finale)
 Heidi El Tabakh /  Allie Kiick (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Circuito Femenil Mérida 2013